

Cinema 
La sfinge – film diretto da Mario Caserini (1918)
La sfinge – film diretto da Roberto Roberti (1919)
La sfinge (The Sphinx) – film del 1933 diretto da Wilfred Lucas e Phil Rosen

Letteratura 
La sfinge (The Sphinx) – racconto di Edgar Allan Poe

Pittura

La sfinge – dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo del 1887

Pagine correlate
Sfinge (disambigua)
The Sphinx